16-й Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин проходил с 21 по 29 сентября 2011 года в Тегеране (Иран) с участием 16 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Ирана.

Команды-участницы 
Австралия, Афганистан, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Пакистан, Таиланд, Тайвань, Туркменистан, Узбекистан, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
16 команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы, в которых команды играют в один круг. За победу со счётом 3:0 и 3:1 победитель получает 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 проигравший получает 1 очко, 1:3 и 0:3 — 0 очков. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) выходят во второй этап, где образуют две группы по 4 команды. Учитываются результаты игр команд между собой на первом этапе. Согласно итоговых мест в группах второго этапа все его участники распределяются на пары в 1/4-финала плей-офф. Победители пар выходят в полуфинал и разыгрывают 1—4-е места. Итоговые 5—8-е места также по системе с выбыванием разыгрывают проигравшие в 1/4-финала.

По подобной системе 9—16-е места разыгрывают команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый этап 
В скобках в колонке В (выигрыши) — количество побед со счётом 3:2, в колонке П (поражения) — поражений 2:3.

Группа А 

 21 сентября: Индия — Тайвань 3:2 (25:20, 20:25, 27:25, 20:25, 15:12); Иран — Афганистан 3:0 (25:13, 25:19, 25:8).
 22 сентября: Индия — Афганистан 3:0 (25:9, 25:13, 25:11); Иран — Тайвань 3:0 (25:15, 26:24, 25:17).
 23 сентября: Иран — Индия 3:0 (27:25, 25:17, 27:25); Тайвань — Афганистан 3:0 (25:12, 25:19, 25:16).

Группа В 

 21 сентября: Китай — Шри-Ланка 3:0 (25:16, 25:16, 25:13); Индонезия — Узбекистан 3:1 (23:25, 25:14, 25:14, 25:22).
 22 сентября: Китай — Индонезия 3:0 (25:22, 25:19, 25:14); Шри-Ланка — Узбекистан 3:0 (25:21, 25:13, 25:22).
 23 сентября: Шри-Ланка — Индонезия 3:2 (25:20, 28:26, 21:25, 21:25, 15:13); Китай — Узбекистан 3:0 (25:16, 25:9, 25:16); .

Группа С 

 21 сентября: Япония — Таиланд 3:0 (25:20, 25:23, 25:16); Пакистан — Казахстан 3:2 (20:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:11).
 22 сентября: Япония — Пакистан 3:2 (25:20, 26:28, 21:25, 25:16, 15:5); Казахстан — Таиланд 3:2 (25:13, 18:25, 22:25, 25:20, 15:12).
 23 сентября: Пакистан — Таиланд 3:0 (25:19, 25:21, 28:26); Япония — Казахстан 3:0 (25:23, 25:19, 25:23).

Группа D 

 21 сентября: Катар — Туркменистан 3:0 (25:23, 25:22, 25:21); Австралия — Южная Корея 3:2 (25:20, 29:31, 25:20, 25:27, 15:7).
 22 сентября: Австралия — Катар 3:0 (25:20, 25:18, 25:21); Южная Корея — Туркменистан 3:0 (25:17, 25:16, 25:15).
 23 сентября: Южная Корея — Катар 3:0 (29:27, 25:14, 25:12); Австралия — Туркменистан 3:0 (25:14, 25:12, 25:17).

Второй этап (за 1—8 места) 
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго
 В скобках в колонке В (выигрыши) — количество побед со счётом 3:2, в колонке П (поражения) — поражений 2:3.

Группа E 
А1, С1, А2, С2.

 25 сентября: Индия — Япония 3:1 (20:25, 30:28, 25:21, 25:23); Иран — Пакистан 3:0 (25:18, 25:14, 25:11).
 26 сентября: Индия — Пакистан 3:2 (25:23, 25:23, 19:25, 18:25, 15:13); Иран — Япония 3:0 (25:22, 25:22, 25:17).

Группа F 
В1, D1, В2, D2.

 25 сентября: Австралия — Шри-Ланка 3:0 (25:16, 25:19, 25:13); Южная Корея — Китай 3:2 (20:25, 36:34, 21:25, 25:20, 18:16).
 26 сентября: Южная Корея — Шри-Ланка 3:0 (25:13, 25:13, 33:31); Австралия — Китай 3:1 (22:25, 27:25, 25:23, 25:18).

Второй этап (за 9—16 места) 
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго.
 В скобках в колонке В (выигрыши) — количество побед со счётом 3:2, в колонке П (поражения) — поражений 2:3.

Группа G 
А3, С3, А4, С4.

 25 сентября: Таиланд — Тайвань 3:1 (25:18, 25:20, 21:25, 25:20); Казахстан — Афганистан 3:0 (25:14, 25:13, 25:9).
 26 сентября: Таиланд — Афганистан 3:0 (25:13, 25:16, 25:20); Казахстан — Тайвань 3:0 (25:17, 25:15, 25:22).

Группа H 
В3, D3, В4, D4.

 25 сентября: Индонезия — Туркменистан 3:1 (25:20, 25:22, 25:27, 25:22); Катар — Узбекистан 3:0 (25:20, 27:25, 25:18).
 26 сентября: Туркменистан — Узбекистан 3:1 (25:18, 20:25, 25:20, 25:20); Индонезия — Катар 3:1 (23:25, 28:26, 25:22, 25:17).

Плей-офф за 13—16 места

Полуфинал 
27 сентября
 Тайвань — Узбекистан 3:0 (25:15, 25:14, 25:14)
 Туркменистан — Афганистан 3:1 (26:24, 25:20, 17:25, 25:15)

Матч за 15-е место 
28 сентября
 Афганистан — Узбекистан 3:1 (27:25, 23:25, 25:22, 25:19).

Матч за 13-е место 
28 сентября
 Тайвань — Туркменистан 3:2 (18:25, 22:25, 25:19, 25:18, 15:7).

Плей-офф за 9—12 места

Полуфинал 
27 сентября
 Казахстан — Катар 3:2 (20:25, 25:18, 25:15, 23:25, 15:7)
 Таиланд — Индонезия 3:0 (25:17, 25:20, 25:21)

Матч за 11-е место 
28 сентября
 Индонезия — Катар 3:2 (23:25, 25:22, 22:25, 25:22, 18:16).

Матч за 9-е место 
28 сентября
 Казахстан — Таиланд 3:0 (25:20, 25:21, 25:20).

Плей-офф за 1—8 места

Четвертьфинал 
27 сентября
 Австралия — Пакистан 3:1 (25:16, 25:23, 22:25, 25:15)
 Китай — Индия 3:0 (27:25, 25:20, 25:20)
 Южная Корея — Япония 3:2 (25:21, 28:30, 23:25, 25:17, 16:14)
 Иран — Шри-Ланка 3:0 (25:16, 25:18, 25:15)

Полуфинал за 1—4 места 
28 сентября
 Китай — Австралия 3:2 (25:20, 25:23, 20:25, 22:25, 15:11)
 Иран — Южная Корея 3:1 (21:25, 25:23, 25:14, 25:20)

Полуфинал за 5—8 места 
28 сентября
 Япония — Шри-Ланка 3:0 (25:18, 25:18, 25:20)
 Индия — Пакистан 3:1 (16:25, 25:23, 28:26, 25:20)

Матч за 7-е место 
29 сентября
 Пакистан — Шри-Ланка 3:0 (25:15, 25:22, 25:23).

Матч за 5-е место 
29 сентября
 Япония — Индия 3:2 (23:25, 18:25, 25:17, 25:22, 21:19).

Матч за 3-е место 
29 сентября
 Южная Корея — Австралия 3:1 (25:22, 16:25, 26:24, 25:20).

Финал 
29 сентября
 Иран — Китай 3:1 (22:25, 25:18, 25:19, 25:16).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Иран: Джавад Мохаммаднеджади, Амир Хоссейни, Мехди Базаргард, Мохаммад Мусави, Хамзех Зарени, Фархад Зариф, Алиреза Нади, Фархад Назари Афшар, Махди Махдави, Араш Кешаварзи, Араш Камалванд, Амир Гафур. Главный тренер — Хулио Веласко.

  Китай: Бянь Хунмин, Юань Чжи, Чжан Чэнь, Лян Чуньлун, Чжун Вэйцзюнь, Цюй Цзяньцзюнь, Чжао Муди, Чэнь Пин, Шэнь Цюнь, Сюй Цзиньтао, Ли Жуньмин, Жэнь Ци. Главный тренер — Чжоу Цзяньань.

  Южная Корея: Кан Дон Чжин, Хан Сон Су, Квон Ён Мин, Чжон Кван Ин, Ё О Хён, Ли Гён Су, Ли Сон Гю, Чхве Хон Сок, Ким Ё Хан, Ха Хён Ён, Син Юн Сок, Ли Кан Чжу. Главный тренер — Пак Ки Вон.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Араш Камалванд
 Лучший нападающий:  Натан Робертс
 Лучший блокирующий:  Лян Чуньлун
 Лучший на подаче:  Ким Ё Хан
 Лучший связующий:  Амир Хоссейни
 Лучший либеро:  Фархад Зариф
 Самый результативный:  Чжон Кван Ин

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 16-й чемпионат Азии по волейболу среди мужчин на сайте AVC

Волейбол
Мужчины
2011
Волейбол
Волейбол
Чемпионаты Азии в 2011 году
Чемпионаты Азии в Иране
Международные соревнования по волейболу в Иране